Kovács Barna
 Kovács Barna (1961) erdélyi magyar matematikus
Kovács Barnabás
 Kovács Barnabás (1946–2017) síelő, edző, szövetségi kapitány, szakíró
 Kovács Barnabás (1962) geofizikus, közgazdász
 Kovács Barnabás (?) basszusgitáros (Akt együttes)